Екатери́нинская улица — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины.

Крым 
 Екатерининская улица — бывшее название улицы Карла Маркса (1890—1924) в Симферополе.
 Екатерининская улица — улица в Ялте.

Россия 

 Екатерининская улица — старое название части улицы Габдуллы Тукая в Казани.
 Екатерининская улица — улица в Перми.
 
 
 Екатерининская улица — улица в Павловске.

Украина 
 Екатерининская улица — бывшее название проспекта Мира (1876—1917) в Мариуполе.
 Екатерининская улица — улица в Одессе.

См. также 
 Екатерининская площадь (Одесса)
 Екатерининский переулок
 Екатерининский проспект